Melodic metalcore este un gen de fuziune ce îmbină trăsături de metalcore și death metal melodic. Genul conține riffuri melodice de chitară, blast beat-uri, breakdownuri stilizate de metalcore și vocal care poate varia între death growl, screaming și cântare curată.

Vezi și
 Death metal suedez
 Heavy metal
 Melodic death metal
 Metalcore
 New Wave of American Heavy Metal (NWOAHM)

Note 

Metalcore
Genuri muzicale de fuziune
Subgenuri ale muzicii heavy metal